Ви́свалдис Игната́нс (; 3 августа 1991, Даугавпилс, Латвийская ССР, СССР) — латвийский футболист, полузащитник клуба «Вентспилс».

Является воспитанником клуба «Вентспилс», в конце 2007 года в рядах клуба он дебютировал в Высшей лиге Латвии.

Летом 2009 года Висвалдис Игнатанс был отдан в аренду до конца сезона «Транзиту». А летом 2011 года он снова отправился в аренду, сроком на полгода, на этот раз в «Елгаву».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте УЕФА
 
 

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК «Вентспилс»
Игроки ФК «Транзит»
Игроки ФК «Вентспилс-2»
Игроки ФК «Елгава»
Игроки ФК «Даугава» Даугавпилс
Игроки ФК «Даугава-2» Даугавпилс